Who I Am můž odkazovat na:

Knihy 
Who I Am od Petea Townshenda

Alba 
 Who I Am (album, Milan Lieskovský), album Milana Lieskovského (2014)
 Who I Am (album, Alan Jackson), album Alana Jacksona (1994)
 Who I Am (album, Amy Pearson), album Amy Pearson (2008)
 Who I Am (album, Beverley Knight), album Beverley Knight (2002)
 Who I Am (album, David Ruffin), album Davida Ruffina (1975)
 Who I Am (album, Jason Castro), album Jasona Castra (2010)
 Who I Am (album, Jessica Andrews), album Jessicy Andrews (2001)
 Who I Am (album, Nick Jonas & the Administration) (2010)
 Who I Am, album Alice Peacock
 Who I Am, album Garyho Wrighta